Bjerndrup ist der Name mehrerer Ortschaften in Dänemark:

Bjerndrup (Aabenraa), in der Aabenraa Kommune,
Bjerndrup (Esbjerg), in der Esbjerg Kommune,
Bjerndrup (Kolding), in der Kolding Kommune,
Bjerndrup (Tønder), in der Tønder Kommune,
Bjerndrup (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

sowie die dänische Bezeichnung für den in Südschleswig liegenden Ort
 Behrendorf (Nordfriesland);